Сюзьва — название географических объектов в России:

Реки:
 Сюзьва — река в Коми-Пермяцком округе Пермского края и в Кировской области.
 Сюзьва — река в центральной части Пермского края.

Населённые пункты:
 Сюзьва — село в Афанасьевском районе Кировской области.
 Сюзьва — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Сюзьва — железнодорожная станция (остановочный пункт) в этом селе.
 Сюзьва — посёлок в Юрлинском районе Пермского края.

См. также 
 Белая Сюзьва
 Чёрная Сюзьва